

Підзамче — село, Рівненська область, Дубенський район
 Підзамче — мікрорайон у місті Кам'янець-Подільський (до 1957 року — село).
 Підзамче — місцевість у Шевченківському районі Львова
 Підзамче — залізнична станція Львівської дирекції Львівської залізниці

 Підзамче — історична місцевість у середмісті Тернополя
 Підзамче — колишнє село (з 1933 року є частиною міста Кам'янка-Бузька)